Du nom du culturiste allemand Eugen Sandow inventeur, à la fin du , d'appareils pourvus de câbles élastiques, pour effectuer ses exercices de musculation.

Film 
 Sandow, connu aussi avec le sous-titre de Souvenir Strip of the Edison Kinetoscope, ou de Sandow, the modern Hercules, est un film américain tourné en 1894 par William Kennedy Laurie Dickson, premier réalisateur de l'histoire du cinéma, avec le culturiste Eugen Sandow.

Littérature 

 Cycle de Francis Sandow, série de deux romans et d'une nouvelle de l'auteur américain de science-fiction Roger Zelazny, mettant en scène un « façonneur de mondes ».

Sangle élastique 

 Sangles élastiques d'entraînement pour le culturisme, d'après le nom d'Eugen Sandow, (1867-1925) ;
 câble élastique, composé d'une âme en caoutchouc et d'une enveloppe en tricot, ayant souvent des crochets à chaque extrémité et servant à l'arrimage de colis ou à la tension permanente d'appareils.
 Sandow, brin élastique (utilisé par paire), permettant de propulser la flèche d'une arbalète de chasse sous-marine.
 Le lancer au sandow, une des premières méthodes utilisées pour faire décoller les planeurs.

Autres 
 Katie Sandwina, femme forte ayant pris Sandwina comme pseudonyme après avoir battu Eugen Sandow dans un concours d'haltérophilie

Notes et références